Au Bon Marché, een voormalige Belgische supermarktketen
 Le Bon Marché (Parijs), een Parijs warenhuis